Бузко́ва ву́лиця — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

 Бузкова вулиця — вулиця в місті Бровари Київської області.
 У місті Дніпро:
 Бузкова вулиця — вулиця у Індустріальному районі;
 Бузкова вулиця — вулиця у Новокодацькому районі;
 Бузкова вулиця — вулиця у Самарському районі.
 Бузкова вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Бузкова вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Бузкова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Бузкова вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Бузкова вулиця — вулиця в місті Нікополь.
 Бузкова вулиця — вулиця в місті Суми.
 Бузкова вулиця — вулиця в місті Чернівці.

 Бузкова вулиця — зникла вулиця в місті Київ.

Вулиці